

Patronyme
 Étienne Pédron (1849-1930), militant socialiste, chansonnier et dramaturge français.
 Eleonora Pedron, Miss Italie 2002.
 François Pédron, écrivain français.
 Marcel Pédron (1899-1985), joueur de rugby, dirigeant sportif, industriel et écrivain français.
 Pierrick Pédron, saxophoniste de jazz français.
 Raymond Émile Pédron (1902-1968), général français.
 Stéphane Pédron (1971-), footballeur français.

Homonymie de patronyme